Sipolansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sipolansaari (ö i Norra Savolax), 
 Sipolansaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar